Ctenophora,  een stam van het dierenrijk. (Ribkwallen)
Ctenophora (langpootmuggen), een geslacht van langpootmuggen (Tipulidae)